Allyn Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allyn Brook (Coginchaug River), Fluss in Connecticut
 Allyn Brook (Mad Brook), Fluss in Vermont
 Tom Allyn Brook, Fluss in Connecticut